Римма — женское русское личное имя.
 Инна, Пинна и Римма — христианские святые II века, почитаемые в лике мучеников.